Bo Holmberg eller liknande namn kan syfta på:

 Bo Holmberg (1942–2010), svensk politiker och ämbetsman
 Bo R. Holmberg (född 1945), svensk författare
 Bo Holmberg (semitisk filolog) (född 1957), svensk professor i semitiska språk